

События 
 Консул (единственный) имп. Леон (V раз).
 5 марта — полководец Гундобад провозглашает императором Глицерия.
 473—474 — император Западной Римской империи Глицерий (ум. после 480).
 Лев I Макелла отправил в Италию с флотом своего ставленника Юлия Непота, правителя Далмации, племянника Марцеллина.
 Поход Теодериха из Паннонии на левый берег Дуная против сарматов. Гибель короля сарматов Бабая и разгром его войска.
 Лев I Макелла провозгласил своего внука Льва императором и соправителем.
 Набег тогонцев на Тоба-Вэй.

Скончались 
 20 января — Евфимий Великий, один из основателей общежительного монашества.
 Бабай — король племени сарматов.

См. также